Ciborinia — рід грибів родини склеротінієві (Sclerotiniaceae). Назва вперше опублікована 1945 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 27.10.2019 налічує 23 види роду Ciborinia:

Примітки

Джерела 
 Whetzel, H.H. 1945. A synopsis of the genera and species of the Sclerotiniaceae, a family of stromatic inoperculate discomycetes. Mycologia. 37(6): 648—714 — P. 667.

Роди грибів
Гелоціальні